Висковский, Вячеслав Казимирович (1881—1933) — российский и советский режиссёр, сценарист и актёр театра и кино.
 Висковский, Стефан Валерианович (1892—1953) — советский учёный-медик, эпидемиолог, организатор здравоохранения и медицинской науки, доктор медицинских наук, профессор, полковник медицинской службы.